Cabbage Tree Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Cabbage Tree Creek (Carmichael River), Nebenfluss des Carmichael River in Queensland
 Cabbage Tree Creek (Dunham River), zwei Nebenflüsse des Dunham River in Western Australia
 Cabbage Tree Creek (Kennedy River), Nebenfluss des Kennedy River in Queensland
 Cabbage Tree Creek (Normanby River), Nebenfluss des Normanby River in Queensland